33-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 11 февраля 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 7 команд категории UCI WorldTeam, 12 проконтинентальных и 1 континентальная команда. Всего на старт соревнования вышли 135 гонщиков. До финиша доехали 129 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2018  на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2018 году
Февраль 2018 года